Dina Lúcia, pseudônimo de Esmeraldina Dias Varges Limp (Rio de Janeiro, 2 de abril de 1949) é uma cantora brasileira. Seu marido, Lafayette é um pianista, conhecido por fazer parte do movimento Jovem Guarda.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira